Dirk van Hogendorp kan zijn:

Dirk van Hogendorp (1761-1822), Nederlands militair en staatsman
Dirk van Hogendorp (1797-1845), jurist en neef van bovenstaande, bekend van zijn voettocht door Nederland met Jacob van Lennep
Dirk van Hogendorp jr. (1833-1857), jurist en zoon van bovenstaande